

Monte Castelo est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Monte Castelo est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme